Друид Хилс има више значења:
 Друид Хилс (Џорџија)
 Друид Хилс (Кентаки)